Богуславська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України

 Богуславська сільська рада — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Богуславська сільська рада — Харківська область, Борівський район

Див. також 
 Богуславська міська рада